Bresee lautet der Familienname folgender Personen:

 Bobbie Bresee (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Phineas F. Bresee (1838–1915), US-amerikanischer Gründer der Kirche des Nazareners